Nachimowo () ist ein Ortsname:
 Nachimowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad (Roddau-Perkuiken und Wilhelminenhof, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 Nachimowo (Krim), Dorf im Rajon Krasnohwardijske (Krim)